Pierwszy rząd Julii Tymoszenko
 Drugi rząd Julii Tymoszenko